Harrisville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Harrisville Township (Michigan)
 Harrisville Township (Ohio)